Dörfer steht für:

 Fünf Dörfer, eine selbständige politische Einheit im Bezirk Landquart des Kantons Graubünden in der Schweiz
 MARTHA-Dörfer, eine Reihe von Dörfern an der alten Landstraße von Innsbruck nach Hall in Tirol, Österreich
 Schwarze Dörfer, eine Reihe von Dörfern im Ayllón-Gebirge des Iberischen Scheidegebirges in der Provinz Guadalajara von Kastilien-La Mancha, Spanien

Dörfer oder Doerfer ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Doerfer (* 1965), deutscher Jurist und Publizist
 Gerhard Dörfer, deutscher Autor
 Gerhard Doerfer (1920–2003), deutscher Turkologe, Altaist und Professor an der Universität Göttingen
 Johann Friedrich August Dörfer (1766–1827), holsteinischer Pastor, Schuldirektor, Historiker und Geograph
 Julius Dörfer (1829–1899), deutscher Stenograph
 Kristina Dörfer (* 1984), deutsche Sängerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Dorf 
 Dorfer
 Sieben Dörfer